Mjösjön är ett ortnamn som kommer av det fornsvenska ordet mior som betyder smal. Det kan syfta på ett antal insjöar i Sverige.

Skåne
Mjösjön, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun,  (4,61 ha)

Småland
Mjösjön (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (13 ha)
Mjösjön (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6,5 ha)
Mjösjön (Hjorteds socken, Småland, 638616-152779), sjö i Västerviks kommun,  (8,39 ha)
Mjösjön (Hjorteds socken, Småland, 638862-154060), sjö i Västerviks kommun,  (17,8 ha)
Mjösjön (Hjorteds socken, Småland, 639126-153261), sjö i Västerviks kommun,  (27 ha)
Mjösjön (Hjorteds socken, Småland, 639709-152519), sjö i Västerviks kommun,  (24,9 ha)
Mjösjön (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (48,4 ha)
Mjösjön (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (25,3 ha)
Mjösjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Mjösjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Mjösjön (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (11,8 ha)
Mjösjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (13,9 ha)
Mjösjön (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9,15 ha)
Mjösjön (Ås socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (41,3 ha)

Västergötland
Mjösjön (Hajoms socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Mjösjön (Hyssna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (6,4 ha)
Mjösjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (5,62 ha)
Mjösjön (Nårunga socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Mjösjön (Surteby-Kattunga socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (10,3 ha)

Närke
Mjösjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (12,6 ha)

Värmland
Mjösjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (20 ha)
Mjösjön (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,

Härjedalen
Mjösjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland
Mjösjö, by i Sundsjö socken i Bräcke kommun, Jämtlands län., 
Mjösjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (9,42 ha)
Mjösjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (63,5 ha)
Mjösjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (18,3 ha)
Mjösjön (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (28,3 ha)
Mjösjön (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (20,3 ha)
Mjösjön (Sunne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (11,2 ha)

Medelpad
Mjösjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (30,6 ha)

Ångermanland
Inner-Mjösjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,96 ha)
Kors-Mjösjön, sjö i Kramfors kommun,  (63,7 ha)
Lång-Mjösjön, sjö i Kramfors kommun,  (41,3 ha)
Mjösjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 703378-162095), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (26,7 ha)
Mjösjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 704114-160434), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,71 ha)
Mjösjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 704316-162168), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,4 ha)
Mjösjön (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (28,9 ha)
Mjösjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mjösjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Mjösjön (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (26,9 ha)
Mjösjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (13,2 ha)
Mjösjön (Mo socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,28 ha)
Mjösjön (Multrå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (4,14 ha)
Mjösjön (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Mjösjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 707435-166580), sjö i Nordmalings kommun,  (17 ha)
Mjösjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 708058-165227), sjö i Bjurholms kommun och Nordmalings kommun,  (3,89 km²)
Mjösjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (9,65 ha)
Mjösjön (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (29 ha)
Mjösjön (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (28,2 ha)
Mjösjön (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Mjösjön (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (23,5 ha)
Mjösjön (Ullångers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (22,8 ha)
Mjösjön (Överlännäs socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (9,03 ha)
Nörd-Mjösjön, sjö i Kramfors kommun,  (12 ha)
Sör-Mjösjön, sjö i Kramfors kommun, 
Ytter-Mjösjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,3 ha)

Västerbotten
Gädd-Mjösjön, sjö i Vindelns kommun,  (27,7 ha)
Mjösjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 713605-173230), sjö i Robertsfors kommun,  (7,5 ha)
Mjösjön (Degerfors socken, Västerbotten, 711702-168785), sjö i Vindelns kommun,  (5,79 ha)
Mjösjön (Degerfors socken, Västerbotten, 712036-169413), sjö i Vindelns kommun,  (8,53 ha)
Mjösjön (Degerfors socken, Västerbotten, 714611-168678), sjö i Vindelns kommun,  (2,49 km²)
Mjösjön (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (13,5 ha)
Mjösjön (Sävars socken, Västerbotten, 708709-173911), sjö i Umeå kommun, 
Mjösjön (Sävars socken, Västerbotten, 710518-173709), sjö i Umeå kommun,  (7,83 ha)
Mjösjön (Umeå socken, Västerbotten, 708085-172508), sjö i Umeå kommun,  (11,3 ha)
Mjösjön (Umeå socken, Västerbotten, 707798-171276), sjö i Umeå kommun,  (2,6 ha)
Mjösjön (Umeå socken, Västerbotten, 708905-170346), sjö i Umeå kommun,  (24,1 ha)
Mjösjön (Vännäs socken, Västerbotten, 708929-169026), sjö i Vännäs kommun,  (9,25 ha)
Mjösjön (Vännäs socken, Västerbotten, 709786-168471), sjö i Vännäs kommun,  (16,6 ha)

Norrbotten
Mjösjön (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (36,4 ha)
Mjösjön (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (30,1 ha)
Mjösjön (Överluleå socken, Norrbotten, 731033-176336), sjö i Bodens kommun,  (25,2 ha)
Mjösjön (Överluleå socken, Norrbotten, 731724-177199), sjö i Bodens kommun,  (9,22 ha)
Mjösjön (Överluleå socken, Norrbotten, 733155-177241), sjö i Bodens kommun,  (29,4 ha)

Se även
Mjosjön, sjö i Robertsfors kommun,  (5,7 ha)
Mjöasjön
Mjögasjön
Mjögsjön
Mjötjärn
Mjövattnet

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn